Éperluette est une collection de bande dessinée publiée par L'Association.

Liste de bandes dessinées 
Adieu mélancolie (One shot)scénario et dessins Goossens
L'Affaire Madame Paul (One shot)scénario et dessins Julie Doucet
Albert et les autres (One shot)scénario et dessins Guy Delisle
Aline et les autres (One shot)scénario et dessins Guy Delisle
L'Ascension du haut mal (Série)scénario et dessins David B.
L'Association au Mexique (One shot)scénario et dessins collectifs
L'Association en Égypte (One shot)scénario et dessins collectifs
L'Association en Inde (One shot)scénario et dessins collectifs
Billet SVP (One shot)scénario et dessins Patrice Killoffer
Le Bon Endroit (One shot)scénario et dessins Vincent Vanoli
Le Chemin de Saint Jean (One shot)scénario et dessins Edmond Baudoin
Conte démoniaque (One shot)scénario et dessins Aristophane
Couma Aco (One shot)scénario et dessins Edmond Baudoin
Éloge de la poussière (One shot)scénario et dessins Edmond Baudoin
Gnognottes (One shot)scénario et dessins Jean-Christophe Menu
Les héros ne meurent jamais (One shot)scénario et dessins Charles Berberian, Philippe Dupuy
Incertain silence (One shot)scénario et dessins François Ayroles
Lamort & Cie (One shot)scénario et dessins Lewis Trondheim
Le Livre du mont-vérité (One shot)scénario et dessins Jean-Christophe Menu
Meder (One shot)scénario et dessins Jean-Christophe Menu
Moins d'un quart de seconde pour vivre (One shot)scénario et dessins Jean-Christophe Menu, Lewis Trondheim
Mormol (One shot)scénario et dessins Vincent Sardon
Mystérieuse matin, midi et soir (One shot)scénario et dessins Jean-Claude Forest
Le Pays des trois sourires (One shot)scénario et dessins Lewis Trondheim
Pixy (One shot)scénario et dessins Max Andersson
Politique étrangère (One shot)scénario Lewis Trondheim ; dessins Jochen Gerner
Le Portrait (One shot)scénario et dessins Edmond Baudoin
La Route de Monterias (One shot)scénario et dessins Vincent Vanoli
Sol Carrelus (One shot)scénario et dessins Florent Ruppert et Jérôme Mulot
Sunnymoon (Série)scénario et dessins Blutch
Terrains vagues (One shot)scénario et dessins Edmond Baudoin
Varlot soldat (One shot)scénario Didier Daeninckx ; dessins Jacques Tardi
Verte campagne (One shot)scénario et dessins Jean-Michel Thiriet

Lien externe
 Page de la collection sur le site officiel de L'Association

Collection L'Association